Dörfle steht für:

 Dörfle (Biberach), Ortsteil von Biberach, Ortenaukreis
 Dörfle (Alpirsbach), Weiler in Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt
 Dörfle (Karlsruhe), Altstadt von Karlsruhe
 Dörfle (Wolfach), Wohnplatz in Wolfach, Ortenaukreis

Siehe auch:
 Dörfl
 Dörfel
 Dörflein
 Dörfles